Dial eller DIAL kan syfta på;

Canon Dial – en halvformatskamera från Canon
Dial försäkringsaktiebolag – ett tidigare försäkringsbolag som sedan 2002 ingår i If Skadeförsäkring